Alto Taquari (microregio), een microregio in de Braziliaanse deelstaat Mato Grosso do Sul
Alto Taquari (gemeente), een gemeente in de Braziliaanse deelstaat Mato Grosso